Just His Luck – film del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 Just His Luck – film del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 Just His Luck – film del 1912 diretto da Chauncy D. Herbert